Георгиевский монастырь (Юрьев монастырь) — монастырь, посвящённый великомученику Георгию Победоносцу.

Россия
 Георгиевский монастырь — в Москве.
 Юрьев монастырь — под Великим Новгородом.
 Свято-Георгиевский женский монастырь на горе Дубровка под Ессентуками, Ставропольский край.
 Балаклавский Георгиевский монастырь — в Балаклаве.
Болгария
 Монастырь Святого Георгия (Поморие) — мужской православный монастырь в городе Поморие, Болгария.
Германия
 Свято-Георгиевский монастырь — мужской монастырь Русской православной церкви в Гётшендорфе, в Германии.
Греция
 Георгиевский монастырь Селинари — монастырь на Крите.
 Зограф — на Афоне, Греция.
 Монастырь Георгия Эпаносифи — монастырь на Крите.
Италия
 Сан-Джорджо-ин-Браида — бенедиктинский монастырь в городе Верона, Италия.
Молдавия
 Злоцкий Георгиевский монастырь
 Сурученский Георгиевский монастырь
Сербия
 Монастырь Джурджеви-Ступови — сербский православный монастырь, Сербия.
Сирия
 Монастырь святого Георгия Аль-Хумайра — монастырь Антиохийской православной церкви, в провинции Хомс, Сирия.
Черногория
 Монастырь Джурджеви-Ступови — православный монастырь в Беране.
Швеция
 Георгиевский монастырь — мужской монастырь Британско-Скандинавской епархии Сербской православной церкви в Улофстрёме.

См. также

Литература